Amora – singolare di Amoraim, studiosi ebrei
 Amora – frazione di Aviatico (Italia)
 Amora – freguesia di Seixal (Portogallo)
 Amora – personaggio dei fumetti Marvel Comics